Le fuseki est un terme technique du go désignant l'occupation grossière du goban par les premières pierres de la partie.

Étymologie 
Fuseki (布石, littéralement tissu, pierres) est le mot japonais utilisé tel quel, le lexique du go en Occident étant généralement issu du japonais.

Définition et principes du fuseki 

Bien que la durée du fuseki soit très variable selon les parties, on peut le délimiter entre le premier coup du jeu et le moment, plus flou, où il n'est plus possible de poser une pierre sans déclencher un combat immédiat, parce que les espaces libres ne sont plus suffisants pour que cette pierre ne soit pas en danger.

Le fuseki étant une phase du jeu relativement compliquée, un certain nombre de proverbes existent pour guider le joueur :
 "Le coin est d'or, le bord est d'argent, le centre est un terrain vague" : il faut d'abord occuper les endroits où l'on peut faire le plus facilement des points, soit le coin, le bord, le centre.
 "Jouer les coups urgents avant les gros coups" : un coup est notamment "urgent" s'il menace ou permet la vie d'un groupe.
 "On joue la troisième ligne pour faire des points, la quatrième pour faire de l'influence"

Fuseki fréquemment joués 

Certains fuseki, plus régulièrement joués ou étudiés à une époque donnée, ont acquis leur propre nom  :
 le Nirensei (二連星) : deux hoshis en ligne ;
 le Sanrensei (三連星) : trois hoshis en ligne ;
 le Yonrensei (四連星) : quatre hoshis
 le fuseki chinois
 le fuseki de Shūsaku
 le fuseki de Kobayashi

Fuseki chinois et Kobayashi

Fuseki de Shusaku

Voir aussi 
 Lexique du go
 Joseki

Liens externes 
  Base de données sur les fusekis

Source 
  Rin Kaiho, Dictionary of Basic Fuseki, (plusieurs volumes), Yutopian Enterprises, Santa Monica, 1996, 
  A Dictionnary of Modern Fuseki: The Korean Style, Kiseido, 2004
  , Rob van Zeijst, Five Hundred and One Opening Problems, Mastering the Basics, Volume 1, Kiseido 2002

Lexique du jeu de go